

Жінки 
 Кондрашова Долорес Гургенівна — російський перукар і дизайнер. Заслужений діяч мистецтв Росії (2002), заслужений працівник побутового обслуговування населення РРФСР.

Чоловіки 
 Кондрашов Олександр Миколайович — голова Ради політичної партії місцевого самоврядування (ПАРМС), доктор наук з державного управління.
 Кондрашов Олексій Симонович — професор Мічиганського університету в Енн-Арбор, творець та керівник лабораторії еволюційної геноміки факультету біоінженерії й біоінформатики МДУ.